Йовановский или Йовановски () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Имеет женскую форму Йовановская. 
 Йовановски, Бояна (род. 1991) — сербская профессиональная теннисистка.
 Йовановский, Джёре (род. 1956) — югославский футболист, македонский футбольный тренер.
 Йовановский, Славе (в монашестве Тимофей; род. 1951) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Дебарский и Кический.